Вишне́вская — женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Вишневская, Валентина Ивановна — артистка цыганского культурного центра «Ромалэ», заслуженная артистка России (1996).
 
 Вишневская, Инна Люциановна (1925—2018) — советская и российская писательница, педагог, литературовед, театральный и литературный критик.
 Вишневская, Ирина Константиновна (род. 1982) — российская легкоатлетка.
 Вишневская, Мария Фёдоровна (1915—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Вишневская, Надежда Александровна (1925—2007) — советский литературовед.
 Вишневская, Ольга Павловна (1896 — неизвестно) — советский писатель, краевед, киносценарист.
 Вишневская, Тамара (1919—1981) — польская киноактриса, переводчица.
 Вишневская, Эва (род. 1942) — польская актриса театра и кино.
 Вишневская, Юлия Иосифовна (род. 1949) — советская поэтесса и правозащитник, диссидентка, писатель, журналист. См. также 
 Вишневецкая